Adel Mouelhi, footballeur tunisien
Khaled Mouelhi, footballeur tunisien
Nabila Mouelhi, athlète tunisienne
Wafa Mouelhi, athlète tunisienne